Irapuense – abitanti di Deputado Irapuan Pinheiro
Irapuense – abitanti di Irapuã